Camera dei consiglieri – assemblea legislativa del Giappone
Camera dei consiglieri – assemblea legislativa del Marocco
Camera dei consiglieri – assemblea legislativa della Tunisia